Wintersonnenwende bezeichnet:
 Sonnenwende zu Winterbeginn, Sonnentiefststand
 Wintersonnenwende (Jugendbuchserie), Buchserie von Susan Cooper
 Wintersonnenwende – Die Jagd nach den sechs Zeichen des Lichts, US-amerikanischer Film, 2007

Siehe auch: